Petersdorfer See ist der Name folgender Seen in Deutschland:

 Petersdorfer See, See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Petersdorfer See (Bad Saarow), See in Bad Saarow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Petersdorfer See (Madlitz-Wilmersdorf), See in Madlitz-Wilmersdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg